Superworld (с англ. — «Супермир») — второй студийный альбом российского хип-хоп исполнителя и певца Максима Окунева, более известного под сценическим псевдонимом Basic Boy, вышедший 28 марта 2019 года на лейбле Sony Music Russia. В записи альбома приняли участие LIZER и TVETH, а также продюсеры Goddeem, Lil Smooky, Saluki и многие другие.

Предыстория 
25 октября 2018 года состоялся релиз дебютного сингла с предшествующего студийного альбома под названием Цветком, а спустя некоторое время, в декабре, музыкальное видео на него. 13 декабря 2018 года был выпущен второй сингл Крем с гостевым участием TVETH’а.

16 января 2019 года был выпущен последний, третий сингл под названием Что с тобой не так?. В февральском интервью изданию Афиша Daily Basic Boy сказал предположительную дату релиза второго студийного альбома — конец марта 2019 года. Также он рассказал, что музыкальный релиз будет содержать различные жанры музыки, так как ему надоел обычный хип-хоп. 17 марта 2019 года в Twitter'е артиста стала известна окончательная дата релиза альбома — 28 марта.

Релиз и продвижение 
28 марта 2019 года состоялся релиз второго студийного альбома Максима под названием Superworld, с гостевым участием LIZER’а и TVETH'а, в целом получивший положительные отзывы от слушателей. В записи альбома также приняли участие продюсеры Goddeem, THD Shatterhand, Dhm, Saluki, Smith, Lil Smooky и Ilya Showtime. Над оформлением обложки работали La Moloko и художник из творческого объединения «Dopeclvb» — Nickie Zimov.

Участники записи 
Текст / вокал:
 Basic Boy — треки 1—13
 LIZER — трек 4
 TVETH — трек 10
Музыка:
 Goddeem — треки 1, 3, 10
 THD Shatterhand — 2, 4—5, 7—8
 Dmh — трек 6
 Saluki — трек 9
 Smith — трек 11
 Lil Smooky — трек 12
 Ilya Showtime — трек 13
Сведение / мастеринг:
 Илья Шлёнкин
Оформление обложки:
 Nickie Zimov

Список композиций

Комментарии

Примечания 

Хип-хоп-альбомы
Хип-хоп-альбомы России